Liliencron är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Andreas Pauli von Liliencron (1630–1700), dansk ämbetsman
 Detlev von Liliencron (1844–1909), tysk författare
 Rochus von Liliencron (1820–1912), tysk germanist och musikhistoriker

Tyska efternamn